Ла Наранха има више значења:

 Ла Наранха (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Наранха (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Наранха (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Наранха (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Наранха (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Наранха (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Наранха (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Наранха (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Наранха (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Наранха (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Наранха, Ла Камаронада (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику